Der Schulkreis Waidberg ist einer von sieben Schulkreisen der Stadt Zürich und umfasst die Stadtkreise 6 (Quartiere Oberstrass und Unterstrass) und 10 (Quartiere Höngg und Wipkingen).

Eine Schuleinheit setzt sich zusammen aus einem Schulhaus, den zugeordneten Kindergärten und Horten und wird von einer Schulleitung geführt.

Weblinks 

 Stadt Zürich: Schulkreis Waidberg

Einzelnachweise 
 Schulhäuser Bestandesverzeichnis
 Schule suchen nach Schulkreis

Waidberg
Liste (Schulen)